Termin GDPaza ima više značenja.

 Nukleozidna difosfataza, enzim
 Guanozinska difosfataza, enzim